Il singolare del torneo di tennis Swedish Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Bernd Karbacher che ha battuto in finale Horst Skoff 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Assente
 Andrej Česnokov (quarti di finale)
 Henrik Holm (primo turno)
 Tomás Carbonell (quarti di finale)

 Thomas Enqvist (primo turno)
 Mikael Pernfors (primo turno)
 Horst Skoff (finale)
 Richard Fromberg (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1994
ATP Tour 1994